Lisle ist der Familienname folgender Personen:
 Brian de Lisle, anglonormannischer Ritter und Forstrichter
 Charles Leconte de Lisle (1818–1894), französischer Dichter
 Claude Joseph Rouget de Lisle (1760–1836), französischer Dichter der Marseillaise
 Guillaume Leschallier de Lisle (* 1971), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Meaux
 Henry de Beauvoir De Lisle (1864–1955), britischer General
 Holly Lisle (* 1960), US-amerikanische Autorin von Fantasy und Science-Fiction-Literatur
 Jim Lisle (1939–2003), australischer Rugby-Nationalspieler
 Joseph Nicholas de Lisle (1688–1768), französischer Astronom
 Marcus C. Lisle (1862–1894), US-amerikanischer Politiker
 Melchior Olivier de Lisle (1908–1977), französischer Entomologe
 Sel Lisle, australischer Rugby-Spieler der NSWRL (New South Wales Rugby League)
 Thomas Lisle (um 1298–1361), englischer Ordensgeistlicher

Lisle ist der Name folgender Orte oder Verwaltungseinheiten

in Australien:
 Lisle (Tasmanien)

Gemeinden in Frankreich:
 Lisle (Dordogne) im Département Dordogne
 Lisle (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
 Lisle-en-Barrois im Département Meuse
 Lisle-sur-Tarn im Département Tarn

in den Vereinigten Staaten:
 Lisle (Illinois), Dorf
 Lisle (Missouri), Dorf
 Lisle (Dorf in New York)
 Lisle (New York), Stadt
 Lisletown (Kentucky)

Siehe auch:
 Isle
 De Lisle
 L’Isle
 De-Lisle-Psalter
 Lille (Begriffsklärung)